Altes Krematorium steht für:

 Altes Krematorium (Hamburg-Alsterdorf), ehemalige Feuerbestattungsanlage in Hamburg-Alsterdorf
 Altes Krematorium (Tuttlingen), ehemaliges Krematorium in Tuttlingen
 Das Kolumbarium Riensberger Friedhof in Bremen-Schwachhausen